Adrenaline může být:

 Adrenaline (album), album skupiny Deftones
 Adrenaline (novela), novela Jamese Roberta Bakera